Plusieurs lycées (tant publics que privés) portent le nom de Robert Schuman (1886-1963), le « père de l’Europe » :

France : 
 le lycée Robert-Schuman (Charenton-le-Pont), situé à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne, académie de Créteil, région Île-de-France) ;
 le , établissement privé catholique situé à Dugny (Seine-Saint-Denis, diocèse de Saint-Denis, académie de Créteil, région Île-de-France) ;
 le lycée Robert-Schuman (Haguenau), situé à Haguenau (Bas-Rhin, académie de Strasbourg, ancienne région Alsace, région Grand Est) ; 
 le lycée Robert-Schuman (Le Havre), situé dans le quartier Caucriauville du Havre (Seine-Maritime, académie de Rouen, ancienne région Haute-Normandie, région Normandie) ;
 le lycée Robert-Schuman (Metz) ou lycée régional Robert-Schuman, situé à Metz (Moselle, académie de Nancy-Metz, ancienne région Lorraine, région Grand Est) ;

Luxembourg :
 le  lycée Robert-Schuman (Luxembourg), situé dans le quartier Limpertsberg de la ville de Luxembourg ;

Allemagne :
 le  ou « lycée Robert-Schuman (Sarrelouis) »,  situé à Sarrelouis (Land de Sarre).